Pyramid Island ist der Name folgender Inseln: 

 Pyramid Island (Alaska), Teil der Aleuten
 Pyramid Island (Nevada) im Pyramid Lake
 Pyramid Island (Kenia) im Viktoriasee
 Pyramid Island (Kanada) im Jasper-Nationalpark
 Pyramid Island (Australien) vor der Küste von Westaustralien
 Pyramid Island (Salomonen), zu den Salomonen gehörend
 Pyramid Island (Südliche Shetlandinseln) in der Antarktis

Siehe auch:
 The Pyramid, eine Insel der Chatham-Inseln